Dit is een lijst van liedjes uit het Eurovisiesongfestival die de Nederlandse Top 40 hebben bereikt.

In de jaren '60 en '70 behaalden Songfestivalliedjes - met name de winnaars - regelmatig de Top 40, maar dat werd in de jaren '80 minder. Sinds de jaren '10 is er weer sprake van hernieuwde aandacht. Op 3 juni 2021 was Zitti e buoni van Maneskin (de winnaars van het Eurovisiesongfestival 2021) de 100e Top 40-hit en de 40e winnaar die een positie in de lijst bereikte.

Liedjes in de Top 40 
In onderstaand overzicht staan alle liedjes die de halve of grote finale van het Songfestival hebben gehaald, en die tevens in de Top 40 hebben gestaan. De puntentotalen werden als volgt berekend: nummer 40-positie = 1 punt; nummer 39-positie = 2 punten; ...; nummer 1-positie = 40 punten.

Liedjes uit Nationaal Songfestivals die de Top 40 haalden 
In de jaren waarin een Nationaal Songfestival werd gehouden (de laatste was in 2012), gebeurde het af en toe dat een liedje dat niet won, toch de Top 40 haalde.

You and me en Fantasy island waren Engelse vertalingen van liedjes die tijdens het Nationaal Songfestival door deze artiesten in het Nederlands waren gezongen. Het origineel van You and me heette Ik heb geen geld voor de trein en Fantasy island heette Fantasie eiland.

In 1993 stond Blijf bij mij van Ruth Jacott & Paul de Leeuw in de Top 40, een live-opname van een nummer dat door Ruth solo was gezongen in het Nationaal Songfestival van dat jaar. Deze live-opname bereikte de 5e plaats in de Top 40 en haalde 261 punten.

De liedjes van Spooky & Sue en Double Date waren de enige die in hun Nationaal Songfestival als laatste waren geëindigd en toch de Top 40 haalden.

In de jaren 1965 en 1982 bereikte het winnende liedje (resp. Het is genoeg van Conny Vandenbos en Jij en ik van Bill van Dijk) de Top 40 niet, maar een of meerdere liedjes die lager eindigden wél. 

Eurovisiesongfestival
Nederlandse Top 40
Eurovisiesongfestivalhits in de Nederlandse Top 40